Колонија 15 де Септијембре има више значења:

 Колонија 15 де Септијембре (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија 15 де Септијембре (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику